Andrew Brown – calciatore scozzese e commissario tecnico della Nazionale di calcio degli Stati Uniti d'America
 Andrew Brown – giocatore di baseball statunitense
 Andrew Brown – produttore 
 Andrew Brown – Direttore della Fondazione Voltaire a Oxford